CMM (Coventry), een Brits historisch motorfietsmerk
CMM (Lyon), een Frans historisch motorfietsmerk
CMM (platenmaatschappij)
Capability Maturity Model, model dat aangeeft op welk niveau de processen in een bedrijf worden beheerst
Communauté métropolitaine de Montréal, waar onder andere Maynard Ferguson muziek studeerde
 Congregatie der Missionarissen van Mariannhill (Latijn: Congregatio Missionariorum de Mariannhill), katholieke missiecongregatie
Coördinatenmeetmachine, een machine om coördinaten van voorwerpen op te meten